Geografia: entitat de població de Montferrer i Castellbò. Vegeu Vilamitjana del Cantó.
 Geografia històrica: antic municipi de Vilamitjana, actualment integrat a Tremp.